Simeone II di Alessandria – 51º Papa della Chiesa ortodossa copta nell'830
 Simeone II di Bulgaria – zar di Bulgaria dal 1943 al 1946 e primo ministro dal 2001 al 2005
 Simeone II di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme

Pagine correlate 
 Simone II